Andersen, även skrivet Anderssen är ett efternamn av dansk-norskt ursprung. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Andersen 4475
 Anderssen 39
vilket tillsammans blir 4514 personer. Liksom det svenska namnet Andersson är Andersen ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Anders son.

Personer med efternamnet Andersen eller Anderssen

A
 Adolf Anderssen, (1818–1879), tysk schackspelare
 Alf Andersen (1906–1975), norsk backhoppare
 Alfred Anderssén (1887–1940), finländsk tonsättare och musikkritiker
 Alsing Andersen (1893–1962), dansk politiker, socialdemokrat
 Anders Andersen (1912–2006), dansk politiker, venstre
 Anders Andersen (1846–1931), norsk politiker i Arbeiderpartiet
 Anders Andersen-Lundby (1841–1923), dansk målare
 Anders Christian Andersen (1874–1928), dansk författare
 Andreas Andersen (född 1972), dansk nöjesparksdirektör
 Anja Andersen (född 1969), dansk handbollsspelare och tränare
 Anthon Andersen (1869–1936), dansk kommunalpolitiker, socialdemokrat
 Anton Jörgen Andersen (1845–1926), norsk violoncellist och tonsättare
 Arild Andersen (född 1945), norsk musiker och kompositör
 Arne Oluf Andersen (född 1939), dansk politiker, centrum-demokrat
 Asbjørn Andersen (1903–1978), dansk skådespelare och regissör
 Astri Andersen (1876–1911), svensk pianist
 Astrid Hjertenæs Andersen (1915–1985), norsk författare
 Axel Andersen (1846–1913), norsk pedagog och vetenskapsman

B
 Beate Andersen (född 1942), dansk keramiker
 Benny Andersen (1929–2018), dansk författare, poet, kompositör och pianist
 Bertil Andersén (född 1940), svensk gymnastikdirektör och idrottsledare
 Birgitte Andersen (1791–1875), dansk skådespelare och dansös
 Bjarne Andersen (1909–1982), norsk skådespelare, regissör och teaterchef
 Bodil Nyboe Andersen (född 1940), dansk ekonom, rödakorsledare och nationalbanksdirektör

C
 Camilla Andersen (född 1973), dansk handbollsspelare
 Carl Christian Andersen (1849–1908), dansk målare och konservator
 Carl Ferdinand Andersen (1846–1913), dansk målare
 Carl Herman Wilhelm Andersén (1835–1864), svensk zoolog
 Carlo Andersen (1904–1970), danske författare
 Chris Andersen(född 1978), amerikansk basketspelare
 Clara Andersen (1826–1895), dansk författare, dramatiker och översättare
 Claus Andersen, flera personer
 Claus Andersen (född 1624) (1624–1681), norsk köpman och ämbetsman
 Claus Andersen (1859–1911), norsk köpman, guldsmed och pälshandlare

D
 Dag Terje Andersen (född 1957), norsk politiker i Arbeiderpartiet
 Dines Andersen (1861–1940), dansk orientalist, professor
 Dorthe Andersen (född 1968), dansk sångerska och programledare

E
 Elga Andersen
 Elmer L. Andersen
 Erik Andersen
 Erik Bo Andersen
 Eva Andersén Karlsson

F
 Flemming Andersen
 Frank Andersen
 Frederik Andersen
 Frederik Vilhelm Andersen
 Fritz Andersen

G
 Geir Andersen
 Gotha Andersen
 Greta Andersen (1927–2023), dansk simmare
 Gunnar Andersen
 Gunnar Andersen (backhoppare)

H
 H.C. Andersen
 Hanne Andersen
 Hans N. Andersen
 Hans Niels Andersen
 Harald Andersén
 Hjalmar Andersen
 Holger Andersen
 Håkon With Andersen

I
 Inger-Marie Andersen
 Ingrid Andersen-Borell (1882–1965), skådespelerska

J
 Jens Banzon Hee Andersen, dansk lantbrukare
 Joachim Andersen
 Joakim Andersen
 Johannes Andersen
 Johannes Oskar Andersen
 Just Andersen
 Jytte Andersen

K
 K.B. Andersen
 Kai Normann Andersen
 Karl-Erik Andersén
 Kenneth Bøgh Andersen
 Kjerstin Andersen
 Knud Andersen, flera personer
 Knud Andersen (författare)
 Knud Andersen (konstnär)
 Knud Andersen (zoolog)
 Knut Andersen
 Kristine Andersen

L
 Lale Andersen
 Leif Andersén
 Leif Esper Andersen
 Lena Anderssen
 Lone Dam Andersen

M
 Marianne Andersen
 Martin Andersen Nexø
 Matt Andersen
 Max Andersen, dansk skulptör
 Merete Morken Andersen
 Mogens Andersen

N
 Niclas Andersén
 Niels Andersen (kapten)
 Niels Andersen (skådespelare)
 Niklas Andersen
 Nikolaj Andersen

O
 Otto Anderssen
 Ove Andersen

P
 Per Andersen
 Peter S. Andersen
 Petter Andersen
 Poul Andersen

R
 Ragnhild Andersen
 Ragnhild Bente Andersen
 Reidar Andersen
 Rolf Andersen
 Ronny Andersen

S
 Simon Andersen (Tullsagra Simon) (1600-talet), snapphaneledare
 Sophus Andersen
 Stephan Andersen
 Sven Aage Andersen

T
 Tage Andersen
 Teodor Andersen
 Terje Andersen
 Torbjørn Andersen
 Tord Andersén
 Trond Anderssen
 Tryggve Andersen

U
 Ulrich Emanuel Andersen

V
 Vilhelm Andersen
 Vilhelm Andersen (musiker)
 Vita Andersen

Ö
 Øivind Andersen

Källor

Danska efternamn
Norska efternamn
Svenska efternamn